Daugbjerg bezeichnet:
 Daugbjerg Sogn, dänischer Sogn in der Fjends Kommune
 Daugbjerg Kalkgruber, ein Bergwerk ebendort

Daugbjerg ist der Familienname folgender Personen:
 Jørgen Daugbjerg Burchardt (* 1982), dänischer Fußballschiedsrichter